Александр Лурье:
 Лурье, Александр Александрович (род. 1937) — российский биолог, эколог, профессор Московской сельскохозяйственной академии.
 Лурье, Александр Григорьевич (1868—1954) — русский и советский дерматовенеролог, доктор наук, профессор.
 Лурье, Александр Давидович (род. 1966) — израильский и германский литературный критик, публицист, писатель-фантаст.
 Лурье, Александр Иосифович (1933—2018) — российский учёный, лауреат Премии Правительства РФ.
 Лурье, Александр Львович (1903—1970) — советский экономист.
 Лурье, Александр Семёнович (1913—1987) — советский хирург.
 Лурье, Александр Юдимович (1897—1958) — советский акушер-гинеколог, лауреат Сталинской премии.
 Лурье, Александр Яковлевич (1898—1937) — майор службы государственной безопасности, начальник инженерно-строительного отдела НКВД СССР в 1936—1937 годах.